A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi nehézsúlyú versenyszámát augusztus 15-én rendezték.

Mérkőzések

Döntő

Felső ág 
Selejtező

Alsó ág 
Selejtező

Vigaszág felső ág

Vigaszág alsó ág

Végeredmény

Források 

F100+